Евфимий Тырновский (, ок. 1325, Тырново, Второе Болгарское царство — ок. 1403, Бачковский монастырь) — последний и самый известный патриарх Второго Болгарского царства, писатель и книжник.

Патриарх Евфимий канонизирован как святой, его память почитается в тот же день, как и память святого Евфимия Великого — 20 января. В его честь в Софии названа станция метро.

Большинство сведений о его жизни известно из текстов его учеников, основным из которых является «Похвальное слово о Евфимии», которое написал Григорий Цамблак.

Сочинения 
Известны 15 сочинений патриарха Евфимия — литургические книги, похвальные слова, жития и послания. Вероятно, многие из его трудов были уничтожены, или его авторство не установлено.

 Жития:
 «Житие Ивана Рильского»
 «Житие Иллариона Мыгленского»
 «Житие Филофеи Темнишской»
 «Житие Петки Тырновской»

 Похвальные слова:
 «Похвальное слово о Михаиле Воине»
 «Похвальное слово о Иоанне Поливотском»
 «Похвальное слово о святой Неделе»
 «Похвальное слово о святых Константине и Елене»

 Послания:
 «Послание Киприану»
 «Послание митрополиту Арсению»
 «Послание тисменскому монаху Никодиму»

Ученики 
К его ученикам и продолжателям книжной традиции традиционно относят следующих книжников:
 Киприан
 Григорий Цамблак
 Иоасаф Бдинский
 Константин Костенецкий

Источники 
 «Из старата българска литература» — издателство «Български писател», София 1988 г.(Из «Похвално слово за Евтимий» от Григорий Цамблак — стр. 177—190).

Исследования 
 Иванова, Кл. Патриарх Евтимий. С., 1986.
 Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Материали от националната научна сесия за 600 г. от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски, Велико Търново, 6 октомври 1993 г. Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново, 1998 (Проглас).
 Святой патриарх Евтимий — «добрый пастирь» болгарского народа… (Пламен Павлов)(болг.)

 

Святые Болгарии
Средневековые болгарские писатели
Христианские святые XIV века
Персоналии:Велико-Тырново
Персоналии:Бачковский монастырь
Тырновская книжная школа